Galendromimus är ett släkte av spindeldjur. Galendromimus ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Galendromimus